Georgsmühle ist der Name folgender Orte:

 Georgsmühle (Lauda-Königshofen), Wohnplatz bei Lauda-Königshofen, Stadtteil Oberbalbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Georgsmühle (Neukirch/Lausitz), Wassermühle in Neukirch/Lausitz, Landkreis Bautzen, Sachsen